Twilight signifie crépuscule en anglais (étymologiquement : double lumière). C'est le titre de nombreuses œuvres.

Livres 
Twilight est une série de romans de Stephenie Meyer publiés entre 2005 et 2008 :
 Fascination, premier tome.
 Tentation, deuxième tome.
 Hésitation, troisième tome.
 Révélation, quatrième tome.
 Midnight Sun, tome complémentaire inachevé. C'est en fait Fascination du point de vue d'Edward Cullen.
 L'Appel du sang : La Seconde Vie de Bree Tanner, le roman spin-off sur Bree Tanner, la vampire - nouveau né de Hésitation.

Films 
 La série de romans de Stephenie Meyer a été adaptée au cinéma sous le même nom : Twilight :
 Twilight, chapitre I : Fascination (Twilight : La fascination au Québec) de Catherine Hardwicke (2008, titre original : Twilight) ;
  Twilight, chapitre II : Tentation (La saga Twilight : Tentation au Québec) de Chris Weitz (2009, titre original : New Moon) ;
 Twilight, chapitre III : Hésitation (La saga Twilight : Hésitation au Québec) de David Slade (2010, titre original : Eclipse) ;
 Twilight, chapitre IV : Révélation -  (La saga Twilight : Révélation au Québec) de Bill Condon (2011, titre original : Breaking Dawn) ;
 Twilight, chapitre IV : Révélation - 2nde partie (La saga Twilight : Révélation au Québec) de Bill Condon (2012, titre original : Breaking Dawn) ;

Il existe également un film sans rapport :
 L'Heure magique (Twilight), un film de Robert Benton sorti en 1998.

Musique

Album 

 Twilight est le troisième album du groupe allemand Blue System, sorti en 1989 ;
 Twilight est la bande originale du film Twilight, chapitre I : Fascination sorti en 2008.

Chanson 

 Twilight est un titre de la chanteuse américaine Vanessa Carlton figurant sur son album Be Not Nobody datant de 2002 ;
 Twilight est une chanson du groupe texan Dexter Freebish sortie en 2003, et présente sur l'album Tripped Into Divine ;
 Twilight est une chanson du groupe danois The Raveonettes, présente sur l'album Pretty In Black sorti en 2005 ;
 Twilight's Chapter Seven est une chanson de Jay Chou extrait de l'album Still Fantasy sorti en 2006 ;
 Twilight est une chanson composée par le groupe de rock progressif Electric Light Orchestra en 1981 et utilisé comme générique par le drama japonais Densha otoko ;
 Twilight est un morceau du chanteur américain Elliott Smith figurant sur l'album From a Basement on the Hill sorti en 2004.
Twilight est une chanson de U2 de l'album Boy sortie en 1980.

Télévision 
 The Twilight Zone est le titre original d'une série culte américaine de science-fiction, La Quatrième Dimension (1959-1964).
 Twilight Sparkle est le personnage principal de la série My Little Pony : Les amies, c'est Magique

Jeux vidéo 
 Twilight Town est un monde du jeu vidéo Kingdom Hearts. Il a pour particularité d'être toujours avec un soleil couchant. On appelle aussi ce monde "La Cité du Crépuscule" en Français.
 The Legend of Zelda: Twilight Princess, est un jeu vidéo de la saga The Legend of Zelda, éditée par Nintendo. Le Twilight, ou Crépuscule en français, est le monde des ombres où sont envoyées les âmes bannies.

Toponyme 

 Twilight, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 Le Twilight est un vaisseau spatial de la série Star Wars: The Clone Wars.
 Twilight est le nom de code de Loïd, dans le manga Spy × Family.